Andersonville kan syfta på:

 Andersonvillefängelset – ett fångläger för krigsfångar, tagna av Konfederationen under det Amerikanska inbördeskriget i Andersonville, Georgia 
 Andersonville (film) – amerikansk film om Andersonvillefängelset

Geografi

USA
 Andersonville, Georgia – ort i Georgia
 Andersonville, Chicago – ett område i Chicago, känt för att ha en stor svensk befolkning
 Andersonville, Indiana – ort i Indiana
 Andersonville, Michigan – ort i Michigan
 Andersonville, South Carolina – ort i South Carolina
 Andersonville, Tennessee – ort i Tennessee
 Andersonville, Virginia – ort i Virginia